Ерос Лучиано Валтер Рамацоти (), известен като Ерос Рамацоти, е италиански певец и композитор.

Биография 
Баща му се казва Родолфо Рамацоти, а майка му се казва Рафаела Молина. По професия баща му е бояджия.

На 5 декември 1996 година се ражда дъщеря му Аурора Софи. Майка на дъщеря му е моделът Мишел Хунцикер. Две години по-късно, на 24 април 1998 година Ерос и Мишел сключват брак. През 2002 двамата се развеждат.

Ерос Рамацоти е един от най-успешните италиански певци и композитори на всички времена. Той е известен не само в англоезичните, но и в испаноезичите страни. Той записва всеки свой албум едновременно на италиански и испански език.

Дискография 

Италиански певци
Италианци
Мъже
Италиански поп певци